Lionheart () — шестнадцатый студийный альбом английской хеви-метал-группы Saxon, выпущенный 20 сентября 2004.

Об альбоме 
Название альбома отсылает к прозвищу английского короля 12 века Ричарда I Львиное Сердце, которому посвящена одноимённая альбому песня. Песня «Witchfinder General» посвящена английскому охотнику на ведьм Мэтью Хопкинсу. Песня «English Man O’ War» воспевает величие английского флота и больших военных кораблей, получивших название «Man of war». На песню «Beyond the Grave» был снят видеоклип и она была выпущена в качестве сингла, предваряющего выход альбома.

Lionheart получил положительные отзывы в прессе и попал в топ-100 в чартах Германии, Греции, Швеции и Швейцарии. Это единственный альбом группы, записанный с барабанщиком финской пауэр-метал-группы Stratovarius Михаэлем Йоргом, покинувшим Saxon сразу после тура в поддержку Lionheart.

17 февраля 2006 альбом был переиздан ограниченным тиражом в десять тысяч экземпляров в формате диджипака с бонусным DVD-Audio, содержащим неизданный ранее материал, видео, rough mix и новую 5.1 / 96 K версию всего альбома, а также именные брелок и значок.

Список композиций

Участники записи 
 Бифф Байфорд — вокал
 Пол Квинн — гитара
 Даг Скэррэтт — гитара
 Ниббс Картер — бас-гитара, клавишные
 Михаэль Йорг — ударные

Дополнительные музыканты
 Крис Стабли — клавишные на «Lionheart»

Производство
 Чарли Бауэрфайнд — продюсер, звукорежиссёр
  — обложка
 Сандра Хилтманн и SPV Graphics — оформление буклета

Чарты 
Альбом

Примечания 

Альбомы Saxon